Lu-ho Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luhuo Xian, härad, Sichuan, 
 Luhe Qu, härad, Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar